Азбери има више значења:
 Азбери (Њу Џерзи)
 Азбери (Ајова)
 Азбери (Мисури)